Sergei Gorbunow ist der Name folgender Personen:

* Sergei Grigorjewitsch Gorbunow (* 1987), russischer Fußballspieler 
 Sergei Petrowitsch Gorbunow (1902–1933), russischer Luftfahrtingenieur
 Sergei Wladimirowitsch Gorbunow (1970–2001), russischer Volleyballspieler